Stienen ist der Familienname folgender Personen:
 Astrid Stienen (* 1979), deutsche Triathletin
 Benedikt Stienen (* 1992), deutscher Diskuswerfer
 Karl-Heinz Stienen (1932–2004), deutscher Politiker